Turgis est un patronyme normand issu de l'anthroponyme masculin norrois Thorgisl (signifiant « Otage de Thor »), introduit en actuelle Normandie par les Vikings autour du . Ce prénom donnera naissance au patronyme après le . Il existe une variante patronymique Tourgis et deux dérivés britanniques  et , formes contractées issues du patronyme anglo-normand Fitz-Turgis (« fils de Turgis »).

Prénom 
 Turgis, évêque normand des XI et XII siècles ;
 Turgis, comte normand de Sanseverino et de Rota en Italie (mort en 1081), membre de la famille Filangieri ;
 Turgis de Campora, qui fut un chambrier du royaume de Sicile au .

Patronyme 

 Anthony Turgis (né en 1994), coureur cycliste français ;
 Catherine Tourette-Turgis (née en 1953), psychologue et universitaire française ;
 Claude Turgis de Saint-Étienne de La Tour (v. 1570 - apr. 1636), colon d'Acadie et trafiquant de fourrures, à l'origine du Fort Pentagouët ;
 Hippolyte Turgis (1828-1904), homme politique français ;
 Jimmy Turgis (né en 1991), coureur cycliste français.
 Tanguy Turgis (né en 1998), coureur cycliste français.

Autres 
 Turgis et Gaillard Industrie, groupe industriel français fondé en 2015.

Lien externe 
 

Prénom scandinave
Prénom masculin
Patronyme normand
Nom théophore